Il doppio del torneo di tennis Pembroke Pines Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Roberto Saad e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale Glenn Layendecker e Brad Pearce 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Shelby Cannon /  Roger Smith (primo turno)
 Glenn Layendecker /  Brad Pearce (finale)

 Brent Haygarth /  Scott Patridge (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pembroke Pines Challenger 1991